Il doppio del Delray Beach International Tennis Championships 2003 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Martin Damm e Cyril Suk erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Leander Paes e Nenad Zimonjić hanno battuto in finale 7–5, 3–6, 7–5 Raemon Sluiter e Martin Verkerk.

Teste di serie
 Mahesh Bhupathi /  Joshua Eagle (primo turno)
 David Adams /  Robbie Koenig (primo turno)
 Jan-Michael Gambill /  Graydon Oliver (semifinali)
 František Čermák /  Leoš Friedl (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Delray Beach International Tennis Championships 2003
ATP Tour 2003